Корнуолл, або Корнволл () — географічна назва:

Корнуолл — географічно-історична територія, а також церемоніальне графство у регіоні Південно-Західна Англія.
 Корнуолл — провідний аеропорт Корнуоллу, Англія.
 Корнволл — мис у Західному Корнволлі Велика Британія.
 Корнуолл — оловорудний район у графстві Корнуолл.

Корнволл — місто, округ в графстві Стормонт, Дандес та Ґленґаррі, провінція Онтаріо.

Корнволл — місто, штат Коннектикут.
 Корнволл — місто, штат Нью-Йорк.
 Корнволл — місто, штат Пенсільванія.
 Корнволл — місто, штат Вермонт.
 Корнволл-он-Гадсон (Нью-Йорк) — селище в США, в окрузі Орандж штату Нью-Йорк.
 Вест-Корнволл Тауншип — селище в США, в окрузі Лебанон штату Пенсильванія.
 Норт-Корнволл Тауншип — селище в США, в окрузі Лебанон штату Пенсильванія.

Корнволл — графство на заході Ямайки.

Інше 
 Граф Корнуольський — один з графських титулів англійського дворянства у Середньовіччі.
 Герцог Корнуольський — шляхетський титул в Англії, титул престолонаслідника, який традиційно належить старшому сину британського монарха.
  — ряд кораблів ВМС Великої Британії.